Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) mutation. Ordet kommer från grekiskans ἁπλοῦς, haploûs, "enkel". Haplogrupper kan användas för att bestämma genetiska populationer; grupper av individer som hänger samman genetiskt. Haplogrupper används inom populationsgenetik och vid studiet av molekylär evolution.

På grund av att haplogrupper består av liknande haplotyper, går det att förutsäga en haplogrupp från haplotyper. Ett SNP-test bekräftar en haplogrupp. Olika haplogrupper tilldelas bokstäver i alfabetet för att klassificering, och finare bestämningar görs med siffer- och bokstavskombinationer till, exempel "R1b1". Haplogrupper från Y-kromosomen och mitokondrie-DNA (mtDNA) har olika haplogruppsbeteckningar. Haplogrupper är orsakade av djupa historiskt-genetiska förändringar som går tillbaka många tusentals år.

I människans genetik, är Y-kromosomens haplogrupper och mitokondrie-DNA-haplogrupper de flitigast studerade. Både dessa kan användas för att bestämma genetiska populationer. Y-DNA ärvs endast längs den patrilinjära linjen (på fädernet), medan mtDNA endast ärvs på mödernet.

Klassificeringar av mänskliga haplogrupper av båda sorterna, har utvecklats snabbt under de senaste åren medan nya markörer har upptäckts, särskilt genom metoden Unique event polymorphism (UEPs).

Mänskliga haplogrupper i Y-kromosomens DNA 
Mänskliga DNA-haplogrupper i Y-kromosomen betecknas med bokstäverna A till T, och delas därefter in med nummer och gemena bokstäver. Beteckningarna bestäms av Y Chromosome Consortium.

Mänskliga haplogrupper i mitokondrie-DNA 
Människans mtDNA-haplogrupper betecknas med följande bokstäver: 

A, 
B, 
C, 
CZ, 
D, 
E, 
F, 
G, 
H, 
pre-HV, 
HV, 
I, 
J, 
pre-JT, 
JT, 
K, 
L0, 
L1, 
L2, 
L3, 
L4, 
L5, 
L6, 
L7, 
M, 
N, 
O, 
P, 
Q, 
R, 
S, 
T, 
U, 
UK, 
V, 
W,
X, 
Y, och
Z.

Mitokondrie-Eva är det namn som forskarna har gett den kvinna som är den senaste gemensamma anmodern av alla levande människor.

Se även 
 Population
 Mitokondrie-Eva
 Svenskar#Ursprung och genetik
 Y-kromosoms-Adam

Referenser

Externa länkar

Allmänna 
World Families Network

Nyheter 
Dienekes' Anthropology Blog tar ofta upp nya forskningsrön.

Samtliga DNA haplogrupper 
https://web.archive.org/web/20040728005528/http://www.scs.uiuc.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf

Y kromosomens DNA-haplogrupper 
Y Chromosome Consortium
ISOGG Y-DNA Haplogroup Tree 2006
DNA Heritage's Y-haplogroup map
Haplogroup Predictor
The Y Chromosome Consortium (2002), A Nomenclature System for the Tree of Human Y-Chromosomal Binary Haplogroups, Genome Research, Vol. 12(2), 339-348, February 2002. (Detailed hierarchical chart has conversions from previous naming schemes)
DNA Consulting's Conversion Chart for Male Haplogroups (PDF)
Semino et al (2000), The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans, Science, Vol 290 (paper which introduced the "Eu" haplogroups).

Mitokondrie-DNA-haplogrupper 
graphical mtDNA haplogroup skeleton
The Making of the African mtDNA Landscape
Do the Four Clades of the mtDNA Haplogroup L2 Evolve at Different Rates?